Брюэль:

 Брюэль — город в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Брюэль, Патрик (род. 1959) — французский певец и киноактёр.
 Брюэль, Поль (1859—1904) — швейцарский шоссейный велогонщик.